Abdul Hamid eller Abd ül-Hamid kan syfta på:

 Abd ül-Hamid I, osmansk sultan 1774-1789.
 Abd ül-Hamid II, osmansk sultan 1876-1909.
 Abdul Hamid (politiker), president i Bangladesh sedan 22 april 2013.

it:'Abd al-Hamid#Persone